Christiansburg kan syfta på:

Geeografi

USA 

 Christiansburg, Virginia – countyhuvudort, Montgomery County, 
 Christiansburg, Ohio – ort, Ohio, Champaign County,